Джуді Шалоне і Даян Еверс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Лі Док Хі (тенісистка) і Elizabeth Little.

Бетсі Нагелсен і Мартіна Навратілова виграли титул, перемігши у фіналі пару Енн Кійомура і Кенді Рейнолдс з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

 Розмарі Касалс /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Пем Шрайвер /  Бетті Стов (чвертьфінал)
 Енн Кійомура /  Кенді Рейнолдс (фінал)
 Бетсі Нагелсен /  Мартіна Навратілова (чемпіонки)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Жінки, парний розряд